Horne Kirke ist der Name folgender Kirchen in Dänemark:
 
* Horne Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune), Kirche in der Faaborg-Midtfyn Kommune
 Horne Kirke (Hjørring Kommune), Kirche in der Hjørring Kommune
 Horne Kirke (Varde Kommune), Kirche in der Varde Kommune